Теленор може да се односи на:

 Теленор
 Теленор Србија
 Теленор Црна Гора

Види још 
 Телеком